Auckland Southern Motorway, een autosnelweg bij de Nieuw-Zeelandse stad Auckland
 Christchurch Southern Motorway, een autosnelweg bij de Nieuw-Zeelandse stad Christchurch
 Dunedin Southern Motorway, een autosnelweg bij de Nieuw-Zeelandse stad Dunedin